Бесейте ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Матаррания.  Занимает площадь  км². Население — 608 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web no oficial de Beceite- beceite.net
 CAI Aragón-Beceite 
 Ruta del Parrizal o Los estrets desde Beceite
 Foro de Beceite
 Fotografías e informaciones sobre Beceite
 Portal de Beceite Beseit Moncho

Муниципалитеты Теруэля